Наго́рний — поширене українське топонімічне прізвище, утворене за місцем проживання.

Носії

А 
 Нагорний Андрій Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Д 
 Нагорний Денис Сергійович — рядовий МВС України, учасник російсько-української війни.

І 
 Нагорний Іван Григорович (1902—1941) — кат НКВС, виконавець розстрільних вироків.
 Нагорний Іван Остапович (1888—1942) — голова Бахмутського повітового земельного комітету (1917), голова Бахмутського, Старобільського, Куп'янського окрвиконкомів, член ВУЦВК.
 Нагорний Іван Петрович (1884—?) — начальник канцелярії військового міністерства УНР.
 Нагорний Ігор Анатолійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Нагорний Ігор Олексійович — український футболіст.
 Нагорний Іван Якович — український радянський військовик.

М 
 Нагорний Микола Вікторович ( 1969) — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України.
 Нагорний Михайло (1965—2006) – священик Львівської архідієцезії.

О 
 Нагорний Олександр Васильович — фізіолог та геронтолог.
 Нагорний Олександр Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Нагорний Олексій Петрович (1922—1984) — російський письменник, сценарист. Лауреат Державної премії СРСР.

Р 
 Нагорний Ростислав Васильович — педагог, Заслужений працівник освіти України.

С 
 Нагорний Сергій Вікторович — український веслувальник, байдарочник, олімпійський чемпіон.
 Нагорний Сергій Михайлович (1991—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Нагорний Степан Васильович ( 1897) — сотник Армії УНР.

Ю 
 Нагорний Юрій Андрійович (псевдонім – Ю. Мартюк,  1927) — Український громадсько-політичний діяч, журналіст.
 Нагорний Юрій Васильович (1988—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Нагорний — селище, Бійський міський округ, Алтайський край
 Нагорний — селище, Верхньопишминський міський округ, Свердловська область
 Нагорний — виселок, Ігринський район, Удмуртія
 Нагорний — селище, Нерчинський район, Забайкальський край
 Нагорний — селище, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Нагорний — селище, Павловський район, Алтайський край
 Нагорний — селище, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Нагорний — селище, Ромодановський район, Мордовія

Див. також 
 «Юрій Нагорний» — фільм 1915 року російського кінорежисера Євгена Бауера.
 Нагірний
 Нагорна
 Нагірне